Dickau steht für:

 Dan Dickau (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dickau (Gemeinde Nußdorf), Ortslage in Nußdorf am Attersee, Oberösterreich